Rhiem ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Rhiem, deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Johann Lukas Rhiem (1656–1729), deutscher Mediziner
 Theodor Rhiem (1823–1880), deutscher Theologe und Pädagoge